Binkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Bińkowski (1931–2011), polnischer Journalist und Schriftsteller
 Art Binkowski (* 1975), kanadischer Boxer
 Bernhard Binkowski (1912–2002), deutscher Musikpädagoge
 Jerzy Bińkowski (* 1959), polnischer Basketballspieler
 Johannes Binkowski (1908–1996), deutscher Journalist und Verleger